Такийские языки () — языковая группа внутри юто-ацтекской семьи. Такийские языки распространены на территории южной Калифорнии. Морфологически относятся к агглютинативным языкам.

Название 
Название группы происходит от общего юто-ацтекского корня *taaka, который используется в такийских языках как слово «человек» или «местный».

История 
Традиционно считается, что носители такийских языков мигрировали на территории современной южной Калифорнии с востока, ассимилировав или вытеснив коренное население. По разным оценкам лингвистов и археологов, такая миграция и последующий распад общего такийского языка могли произойти около 3800—2800 лет назад. Вместе с тем, некоторые учёные выдвигали предположение, что такийские языки могут быть и автохтонными в регионе.

В лексике такийских языков, особенно в тонгва, присутствуют корни неизвестного происхождения, не зафиксированные ни в других юто-ацтекских языках, ни соседних языках южной Калифорнии (чумашских, йокутских и юманских). Лингвисты считают эти корни субстратными, то есть унаследованными от коренного населения ареала.

Практически все общества носителей такийских языков — охотники-собиратели.

Классификация 
Такийские языки вместе с нумийскими языками, а также языками хопи и тюбатулабаль образуют северно-юто-ацтекскую надгруппу юто-ацтекской семьи. Многие исследователи считают эту надгруппу генеалогическим таксоном.

Такийская группа включает в себя следующие языки и диалекты:
 серранская подгруппа
 серрано
 
  †
 тонгва-купанская подгруппа
 тонгва †
 диалект габриэленьо
 диалект фернанденьо
 купанские языки
 приморские
 луисеньо
 , или хуаненьо
 внутренние
 кауилья
 купеньо

Учёные предполагают, что языки  и , о которых почти ничего не известно, либо также принадлежат к такийской группе, либо близки к ней внутри северо-юто-ацтекской ветви.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
Фонологические системы такийских языков менее сложны, чем у соседних не-юто-ацтекских языков. Некоторые фонологические черты такийских языков, такие как наличие лабиализованных заднеязычных согласных и нескольких сибилянтов, возможно, являются результатом заимствования у соседей, в частности, юманских языков.

Для пра-такийского языка реконструируются пять базовых гласных: *a, *i, *o, *u, *y. Кроме того, во всех такийских языках, кроме внутренних купанских, существуют фонологические различия между долгими и краткими гласными. Долгие гласные, помимо прочего, используются в заимствованиях, в том числе из испанского. Серранская группа отличается наличием , которые исторически развились из пра-такийских.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Классификация сайта Этнология
Юто-астекские языки